Чађавица Горња може да се односи на:

 Чађавица Горња (Нови Град), насеље у општини Нови Град, Република Српска, БиХ
 Чађавица Горња (Бијељина), насеље у општини Бијељина, Република Српска, БиХ

Види још 
 Чађавица